Mistrzostwa Europy Mikstów w Curlingu 2009 odbyły się między 26 września a 3 października, w czeskiej Pradze, w hali curlingowej Roztyly. 

Tytułu mistrzowskiego broniła reprezentacja Niemiec ostatecznie sklasyfikowana na 5. miejscu. 

W zawodach udział wzięło 24 reprezentacje, do rywalizacji powróciła Litwa, po raz pierwszy wystąpiła drużyna z Białorusi, z gry zrezygnowała Walia, która wygrała mistrzostwa 2007.

Pierwszy raz w historii rozgrywek tytuł mistrzowski zdobyli Szkoci, którzy w finale pokonali Duńczyków 5:1. Mecz o brązowy medal wynikiem 5:3 wygrała Anglia, 4. miejsce zajęli gospodarze.



Eliminacje w Polsce

Grupy 
Drużyny podzielono na 3 grupy:

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
3 października 2009, 14:00

Mały finał 
3 października 2009, 14:00

Półfinały 
3 października 2009, 9:00

Runda kwalifikacyjna 
2 października 2009, 9:00

2 października 2009, 14:00

Klasyfikacja grupowa 
 Po sesji 21.

Każdy z każdym

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

Sesja 12.

Sesja 13.

Sesja 14.

Sesja 15.

Sesja 16.

Sesja 17.

Sesja 18.

Sesja 19.

Sesja 20.

Sesja 21.

Linki zewnętrzne 
 

2009
Curling w Czechach
2009 w curlingu
Sport w Pradze
2009 w Czechach